Das Mixed der US Open 1988 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Martina Navratilova und Emilio Sánchez Vicario.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1988